Појам Белене везан је за неколико места у Бугарској:

Белене, као град и седиште истоимене општине у Плевенској области, у северној Бугарској;
 Општина Белене, као општина у Плевенској области, у северној Бугарској;
 Белене (Дунав), као рукавац Дунава, у северној Бугарској;
 Белене (острво), као речно острво на Дунаву, у северној Бугарској;
 Белене (затвор), као чувени затвор у Бугарској, на истоименом острву, познат по затварању политичких затвореника у првим деценијама комунистичке Бугарске;
 Нуклеарна централа Белене, као планирана нуклеарна централа у северној Бугарској, поред истоименог града.